ФК Нафтан Новополоцк (, ) је белоруски фудбалски клуб из Новополоцка, који се такмичи у Премијер лиги Белорусије. Утакмице као домаћи игра на стадиону Атлант, капацитета 4.522 седећих места.

Историја 
Клуб је основан 1963. Од оснивања до данас честио је мењао име:
 1963: Основан као Нефтјаник Новополоцк
 1981: Преименован у Двина Новополоцк
 1989: Преименован у Комуналик Новополоцк
 1992: Преименован у Нафтан Новополоцк
 1995: Преименован у Нафтан-Девон Новополоцк
 2001: Преименован у Нафтан Новополоцк

Победом у финалу Купа Белорусије 2009. против Шахтјор Солигорска са 2:1, Нафтан је освојио први трофеј у купу и обезбедио прво учешће у европским такмичењима. Учествовао је у првој УЕФА лиги Европе 2009/10. и у првом колу квалификација играо са белгијским Гентом, када је после укупног нерешеног резултата 2:2 из две утакмице испао по правилу више датих голова у гостима.

У сезони 2011/12. Нафтан по други пут осваја Куп, победивши у финалу Минск са 4:3 на пеналима, након што је регуларни део утакмице завршен 2:2.

Успеси клуба 
Куп Белорусије:
 Освајач (2): 2009, 2012.

ФК Нафтан у лигашким и куп такмичењима Белорусије

ФК Нафтан у европским такмичењима 
Стање 26. јун 2012.

Укупан УЕФА коефицијент је 1,0.

Спољашње везе 
 Званични сајт клуба
 Вести из клуба на goals.by

Н